Wahlenberg, även stavat Vahlenberg, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var 5 personer bosatta i Svierige med efternamnetVahlenberg, däremot ingen med den mera kända namnvarianten Wahlenberg.

Personer med efternamnet Wahlenberg
 Anna Wahlenberg (1858–1933), författare och dramatiker
 Eva Wahlenberg (1860–1949), översättare
 Göran Wahlenberg (1780–1851), botanist, professor, universitetsrektor

Växtsläkten uppkallade efter Göran Wahlenberg
 Wahlenbergia, släkte av klockväxter
 Wahlenbergiella, släkte av svampar

Källor

Se även
 Wallenberg, efternamn

Svenska efternamn